Ядерное испытание № 117 — первое подземное ядерное испытание, проведённое в СССР в 1961 году на Семипалатинском полигоне (площадка Дегелен) в штольне В-1. Оно проводилось для отработки методики испытаний новых образцов ядерных зарядов в подземных условиях, а также для проверки способов и средств дальнего обнаружения подземных взрывов. Энерговыделение взрыва составило 1 кт.

Подготовка 
Методическая подготовка началась в 1958 году. Штольня для проведения подземных испытаний была проложена в скальном массиве полигона. Её длина составляла 380 м, камера взрыва находилась на глубине 125 м. После оборудования штольни во взрывную камеру на специальной тележке по рельсам был подан контейнер с ядерным зарядом. Его тротиловый эквивалент составлял 1 кт.

При взрыве внутри камеры давление достигало бы нескольких миллионов атмосфер, поэтому в штольне для предотвращения выхода наружу радиоактивных продуктов взрыва были установлены 3 участка забивки.
Первый участок забивки длиной 40 м состоял из щебеночной засыпки и железобетонной стенки. Через забивку была проложена труба для выводов потоков нейтронов и гамма излучения к датчикам приборов, регистрирующих развитие ядерной реакции.

Второй участок имел длину 30 м и состоял из клиньев железобетона.
Третий участок забивки длиной 10 м был сооружен на расстоянии около 200 м от камеры взрыва. Здесь же были размещены 3 приборных бокса с измерительной аппаратурой.
Также по всей штольне были размещены и другие измерительные приборы.

Эпицентр был обозначен красным флагом расположенным на поверхности горы, прямо над камерой взрыва. Также в районе эпицентра были размещены подопытные животные.

Взрыв 
Заряд подрывался с командного пульта автоматики, находившегося в 5 км от устья штольни. Здесь же была размещена аппаратура для регистрации электромагнитных и сейсмических волн взрыва. 11 октября 1961 года в заданное время с командного пульта был подан радиосигнал, включающий сотни приборов различного типа, а также подрыва самого ядерного заряда.

В результате поверхность горы в районе взрыва поднялась на 4 м, там же образовалось пылевое облако, вызванное камнепадом. При подземном взрыве выхода радиоактивных продуктов и огненного шара наружу не наблюдалось.

После взрыва вошедшие в штольню дозиметристы и рабочие обнаружили, что участок штольни от устья до третьей забивки и приборные боксы не разрушены. Радиоактивного заражения в этом участке обнаружено не было.

См. также 
 Ядерное оружие
 Ядерный взрыв
 Семипалатинский ядерный полигон
 Проект «Чаган»

Ссылки 
 Ядерное испытание № 117 на seismos-u.ifz.ru
 Ядерное испытание № 117 на nature.web.ru

Ядерные испытания в СССР
1961 год в СССР
Семипалатинский испытательный полигон